George Passmore – giocatore di lacrosse statunitense
 George Passmore – membro del duo Gilbert & George